Dort Motor Company – casa automobilistica statunitense
 Filip Dort – calciatore ceco